Показное () — село,
Плодородненский сельский совет,
Михайловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323385504. Население по переписи 2001 года составляло 487 человек.

Географическое положение 
Село Показное находится на расстоянии 1,5 км от села Плодородное и в 2 км от села Тракторное.

В селе находится ставок, который возобновил рыбацкую деятельность в ближайших посёлках, теперь площадь близь ставка подходит так же для проведения некоторых мероприятий.

Рядом проходит железная дорога, станция Плодородие в 2 км.

История 
 1810 год — основано как немецкий хутор Костгейм.
 В 1945 году переименовано в село Показное.
село также носило наименование Латыпово (см. газету "Правда" от 20 февраля 1970 г.)

Экономика 
 Михайловский психоневрологический интернат.

Примечания